AQP peut faire référence à :
 aquaporine, un type de protéines transmembranaires ;
  ;
 assurance qualité produit, un engagement pris entre un fournisseur et un client, qui dispense ce dernier de contrôler les marchandises reçues en raison de la confiance faite au premier.